Hart Racing Engines, tudi Hart ali Brian Hart Ltd., je proizvajalec motorjev, ki ga je ustanovil britanski inženir Brian Hart in je sodeloval na 157 dirkah Formule 1 s 368-imi dirkalniki med sezonami  in  ter  in .

Popoln pregled rezultatov 
(legenda)

Dobavitelji motorjev Formule 1